Василий Дмитриевич Стасюк (28 декабря 1913, Екатериновка (ныне Артёмовск) — 22 февраля 1984, там же) — Герой Советского Союза, в годы Великой Отечественной войны командир разведывательного отделения 236-й стрелковой дивизии 36-й армии Степного фронта, майор.

Биография 
Родился в 1913 году в селении Екатериновка (ныне Артёмовск, Перевальский район, Луганская область) в рабочей семье, украинец. Работал на «шахте имени Артёма». Участвовал в Великой Отечественной войны с августа 1943 года. Командир отделения 469-й отдельной разведывательной роты (236-я стрелковая дивизия, 46-я армия Степного фронта).

Отличился при форсировании Днепра. В ночь на 26 сентября 1943 года в составе разведгрупп преодолел Днепр в районе села Сошиновка (Верхнеднепровский район Днепропетровской области). Разведчики захватили плацдарм и в течение дня держали его до подхода передовых стрелковых подразделений, отражая большое количество атак. За образцовое выполнение боевых задач в боях с немецко-фашистскими захватчиками Василию Дмитриевичу было присвоено звание Героя Советского Союза.

После войны продолжил службу в армии. С 1955 года в запасе. Жил в Артёмовске, работал в производственном объединении «Ворошиловградуголь». Почётный гражданин Артёмовска, в его честь названа одна из улиц города.

Примечания

Литература 
 Булкин С. П. Герои Отечества. — 2-е изд. — Донецк: Донбасc, 1977.
 
 Подвиги, ставшие легендой. — Донецк: Донбас, 1985.
 Военные разведчики. 1918—1945 гг.: биогр. справ./Авт.-сост. Ю. М. Ярухин. — К.: «Довіра», 2010. — 428 с.: ил.

Ссылки 

Родившиеся в Перевальском районе
Разведчики Великой Отечественной войны